Bij bordspellen is het eindspel het laatste deel van een partij, waarbij de meeste stukken van het bord verdwenen zijn.
Voor specifieke informatie, zie:

Eindspel (schaken)
Eindspel (dammen)